Saku ist der Name

 einer Großstadt in der japanischen Präfektur Nagano, siehe Saku (Nagano)
 einer ehemaligen Kleinstadt im Landkreis Minamisaku in derselben japanischen Präfektur, siehe Saku (Minamisaku) (eingemeindet nach Sakuho (Nagano))
 eines ehemaligen Landkreises in derselben Präfektur, siehe Saku-gun (Nagano)
 einer Landgemeinde im estnischen Kreis Harju, siehe Saku (Estland)
 einer estnischen Brauerei, siehe Saku (Brauerei)
 einer japanischen Insel Saku-shima

Saku ist der Familienname folgender Personen:

 Dominikus Saku (* 1960), indonesischer Priester, Bischof von Atambua